

Тойгільдіно — село, Моргауський район, Чувашія
 Тойгільдіно — село, Муслюмовський район, Татарстан

Дивись також 
 Тойгільди